Název Přepeře má více obcí:
 Přepeře (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav
 Přepeře (okres Semily) – obec v okrese Semily